Weiske ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Weiske (1748–1809), deutscher Evangelischer Theologe und Philologe
 Benjamin Gotthold Weiske (1783–1836), deutscher Klassischer Philologe
 Christine Weiske (* 1949), deutsche Politikerin (Die Grünen)
 Claudia Weiske (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Emil Weiske (1867–1950), deutscher Naturforscher
 Gotthold Alexander Weiske (1824–1900), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Jonathan Elias Weiske (* 1996), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Johann Gottfried Weiske (1745–1806), deutscher Kantor und Komponist
 Julius Weiske (1801–1877), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karin Tschernich-Weiske (* 1973), deutsche Juristin und Politikerin (CDU), MdL